Senat Brandt bezeichnet verschiedene Landesregierungen von West-Berlin:
 Senat Brandt I 1957–1959
 Senat Brandt II 1959–1963
 Senat Brandt III 1963–1966

Siehe auch:
 Kabinett Brandt, verschiedene Bundesregierungen